MacArabic ist eine Mac-OS-Kodierung. Sie kodiert die arabische Schrift.

MacArabic basiert auf ISO 8859-6, aber ist inkompatibel zu dieser. Außerdem werden zusätzliche Zeichen für Persisch und Urdu kodiert.

Viele Satzzeichen sind zweimal kodiert. Dies liegt daran, dass zur Zeit der Erstellung dieses Zeichensatzes der Mac nur rudimentäre bidirektionale Unterstützung hatte, und jedes Satzzeichen in einer Links-nach-Rechts und einer Rechts-nach-links-Version kodiert werden musste.

Die Zahlzeichen im ASCII-Bereich können sowohl als europäische als auch als arabisch-indische Ziffern verwendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire von MacArabic:

MacFarsi 

MacFarsi ist eine Mac OS-Zeichenkodierung. Sie unterscheidet sich von MacArabic nur, dass die persischen Ziffern die arabisch-indischen Ziffern ersetzen, ansonsten ist sie identisch zu MacArabic.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire von MacFarsi:

Einzelnachweise 

Zeichenkodierung